Лоптюга:

 Лоптюга (приток Большой Лоптюги) — река в России , протекает в Архангельской области, Республике Коми. 
 Лоптюга (приток Вашки) — река в Российской Федерации, протекает в Архангельской области, Республике Коми.

См. также 
 Большая Лоптюга
 Малая Лоптюга